Thomas Robert Daley (Plymouth, Inglaterra; 21 de mayo de 1994), conocido como Tom Daley, es un saltador de trampolín británico especializado en la plataforma de 10 metros, youtuber, influencer y activista en favor de los derechos LGBT.

Representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde fue el competidor más joven de Gran Bretaña, con 14 años.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Daley junto con Daniel Goodfellow ganaron una medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizada masculina. Daley también estableció una puntuación récord olímpica en la plataforma de 10 metros individual durante la primera ronda de clasificación, pero tuvo problemas con las entradas en la semifinal y no se clasificó para la final.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Daley, junto con su compañero Matty Lee, en su debut olímpico, ganó su primera medalla de oro olímpica, en la plataforma de 10 metros sincronizada masculina, imponiéndose a los competidores chinos por 1,23 puntos y una puntuación global de 471,81. En esta misma edición de Juegos Olímpicos consiguió la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros individual masculina obteniendo una puntuación global de 548,25.

Biografía 
Daley nació en Plymouth (Devon, Inglaterra), hijo de Debbie (de soltera Selvester) y Robert Daley, tiene dos hermanos: William, tres años menor, y Ben, cinco años menor. Su padre, Robert, falleció de un tumor cerebral el 27 de mayo de 2011, a los 40 años, pocos días después de que Daley cumpliera 17 años. Su héroe inicial de salto ornamental fue el clavadista canadiense Alexandre Despatie, quien ganó la medalla de oro en los Juegos de la Mancomunidad de 1998 a la edad de 13 años y el clavadista británico Leon Taylor, que más tarde fue su mentor.

Daley fue detectado por un entrenador, participando en clases regulares de salto de trampolín, y fue colocado en un equipo de competición en septiembre de 2002. Su primera competición fue el Campeonato Nacional de Novatos en abril de 2003, donde ganó una medalla en la categoría de niños de 8/9 años. En septiembre de 2003, participó en un evento por invitación en Southampton, donde ganó las pruebas de 1 m., 3 m. y plataforma, y se dio a conocer al público en general. 

Comenzó a hacer saltos con 7 años de edad en el Plymouth Diving Club. Mostró un talento precoz para los saltos de trampolín cuando se proclamó campeón infantil en varios eventos. 

En 2005 compitió como invitado en los campeonatos nacionales de Australia y quedó primero en plataforma y segundo en trampolín de 3 metros en una competición cuyos participantes tenían entre 14 y 15 años. En el año 2006 se proclamó campeón británico sub-18 en plataforma y trampolín, y quedó segundo en plataforma de 10 m durante los campeonatos británicos sénior.

En el año 2007 Daley comenzó a competir en circuitos internacionales de la FINA, siendo uno de los más precoces. En 2008 ganaría el campeonato británico sénior en plataforma de 10 m y conseguiría 2 medallas del circuito FINA; un bronce en plataforma individual y plata en sincronizado en el Gran Premio de Madrid. En los Mundiales 2008 de saltos de trampolín Daley, junto con el saltador Blake Aldridge, ganó la medalla de bronce en sincronizado. En marzo de 2008 Daley ganó la medalla de oro en el Campeonato Europeo de Natación de 2008 de Eindhoven en la plataforma de 10 m, convirtiéndose en la persona más joven en haber logrado un oro en un Campeonato de Natación oficial. En 2009 logró la medalla de oro, proclamándose campeón mundial a los 15 años con 539,85 puntos.

Con 14 años Daley participó representando a su país en los Juego Olímpicos de Pekín 2008, siendo el segundo más joven de la historia por su país, terminando octavo en sincronizado y séptimo en el individual. Su penúltima competición olímpica fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 donde consiguió medalla de bronce en plataforma 10 metros sincronizado.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logró conseguir, junto a su compañero Matty Lee, el primer puesto en la categoría plataforma 10 metros sincronizado, siendo esta su primera medalla de oro olímpica, además que, en esta misma edición consiguió su cuarta presea olímpica al lograr obtener la medalla de bronce en la plataforma de 10 m.

Galería

Vida personal 
Daley es muy activo a través de las redes sociales, incluso creando vídeos para su canal de YouTube durante varios años. En 2013 utilizó esta plataforma para anunciar su relación con el guionista estadounidense Dustin Lance Black, teniendo una repercusión inmediata en los medios de comunicación internacionales. 

"Al llegar la primavera de este año, mi vida cambió al conocer a alguien que me hacía sentir feliz, y ese alguien es un hombre", dijo Daley en el video, en el que también asegura: "Todavía me gustan las chicas". "No ha sido una decisión fácil de tomar, espero que me puedan apoyar", escribió el nadador en su cuenta personal de Twitter. Aunque estas declaraciones hicieron pensar que se declaraba bisexual, Thomas se declaró gay el 3 de abril de 2014.

El 6 de mayo de 2017 contrajo matrimonio con Dustin Lance Black, director de cine, en los jardines del castillo de Bovey en Plymouth (Reino Unido).

El 27 de junio de 2018, la pareja anunció el nacimiento de su primer hijo, Robbie Ray Black-Daley, a través de gestación subrogada. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del deportista y de la publicación The Sunday Times de Gran Bretaña.

Palmarés 

 Medalla de oro en los Campeonatos Junior de salto de trampolín de Australia (2005)
 Campeón junior en 10 m plataforma en los Campeonatos Británicos de 2007
 Campeón nacional en categorías sénior y junior en 10 metros plataforma, sénior en sincronizado y junior en 3 metros plataforma.
 Campeón sénior en 10 m plataforma y sincronizado (con Blake Aldridge)
 Medalla de oro en 10 metros plataforma y sincronizado (con Max Brick) en los Juegos de la Mancomunidad de 2010.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Saltadores del Reino Unido
Saltadores en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Saltadores en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Saltadores en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Saltadores en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Medallistas olímpicos de salto
Medallistas olímpicos de bronce del Reino Unido
Medallistas olímpicos de bronce de Londres 2012
Medallistas olímpicos de bronce de Río de Janeiro 2016
Medallistas olímpicos de oro de Tokio 2020
Deportistas de Inglaterra
Deportistas gais
Personas homosexuales de Reino Unido
Youtubers de Reino Unido
Youtubers LGBT
Nacidos en Plymouth